Classe Novik (cacciatorpediniere) – cacciatorpediniere russi costruiti immediatamente prima e nel corso del primo conflitto mondiale al quale queste navi parteciparono attivamente; all'unità capoclasse Novik sono seguite altre sette sottoclassi. Alcune delle navi sono state completate dopo la costituzione dell'URSS ed insieme alle unità superstiti del primo conflitto mondiale presero parte alla seconda guerra mondiale.
Classe Novik (fregata) – fregata multiruolo di progetto e costruzione russa, la cui unità capoclasse avrebbe dovuto essere la prima di una numerosa classe. Tuttavia, il programma relativo è stato cancellato nel 2005 e l'unica unità costruita è stata ribattezzata Borodino, e sarà ultimata come nave da addestramento.